Ashburner ist der Familienname von

 Lesley Ashburner (1883–1950), US-amerikanischer Hürdenläufer
 Michael Ashburner (* 1942), britischer Genetiker und Bioinformatiker